Cet article relate le parcours de l'Équipe d'Islande de handball masculin lors du Championnat du monde 2015 organisé au Qatar du 16 janvier au . Il s'agit de la  de l'Islande aux Championnats du monde.

Troisième du Groupe C, l'Islande est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Qualification : élimination puis repêchage 

Opposée à la Bosnie-Herzégovine dans les , l'Islande s'incline lors du match aller 32 à 33 et ne parvient pas à renverser la vapeur lors du match retour, les Islandais étant contraint au match nul, 29-29 après avoir été mené 10 à 15 à la mi-temps.

Le , la Fédération internationale (IHF) a statué sur la situation du handball en Océanie. Ne reconnaissant pas la Confédération Continentale d'Océanie, l'IHF décide d'exclure l'Australie. Pour les remplacer, l'IHF a choisi de désigner l'équipe la mieux placée au Mondial 2013 mais qui n'avait pas obtenu sa qualification : l'Allemagne, classée , est donc repêchée au détriment de l'Islande qui avait pourtant été désigné par la Fédération européenne (EHF) comme nation remplaçante pour la zone Europe.

Toutefois, en novembre, le Bahreïn puis les Émirats arabes unis ont déclaré forfait. Pour remplacer ces deux équipes, l'IHF a décidé, le , de repêcher une nation d'Asie et une autre d'Europe : la Fédération asiatique de handball a choisi l'Arabie Saoudite et de son côté, la Fédération européenne (EHF) a choisi l'Islande qui était désigné par l'EHF comme nation remplaçante pour la zone Europe même si l'Allemagne lui fut préférée pour remplacer l'Australie.

Matchs de préparation

Effectif pour la compétition

Résultats

Phase de groupe (Groupe C) 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Phase finale

Huitièmes de finale 

 Feuille de match

Effectif

Statistiques

Buteurs

Gardiens de buts

Références

Navigation

Liens internes 
 Équipe d'Islande masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2015

monde 2015
Islande
2015 en Islande